Canowindridae es una familia de peces sarcopterigios, que existieron durante el periodo Devónico (en el Fameniense, de 374 a 359 millones de años). Los fósiles de los peces que pertenecieron a esta familia se han encontrado en Australia, Antártida y Europa.

Géneros 
Canowindra McCoy, 1848
¿Gyroptychius? Smith, 1939
Koharolepis Young, Lo & Ritch, 1992
 Beelarongia, Long, 1987
 Marsdenichthys, Long, 1985

Filogenia 
Un cladograma siguiendo el análisis de Swartz, 2012:

Referencias 

 Gavin C. Young, John A. Long & A. Ritchie, 1992: Crossopterygian fishes from the Devonian of Antarctica: systematics, relationships and biogeographic signifcance. Records of the Australian Museum, 

Osteolepiformes
Fauna del Devónico